Chanson d’Amour steht für:

 Chanson d’Amour (Lied), Schlager im Stil des Slowfox
 Chanson d’Amour (Film), Originaltitel Quand j’étais chanteur, französischer Liebesfilm von Xavier Giannoli (2006)
 Chanson d’amour (Roman), Roman von Anne Wiazemsky (1996)